Wubao bezeichnet:

 Wubao (Gongjing) (五宝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gongjing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wubao (Jiangbei) (五宝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangbei der chinesischen Stadt Chongqing
 Wubao (Xuanhan) (五宝镇), Großgemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wubao (Zhidan) (吴堡乡), Gemeinde im Kreis Zhidan in der chinesischen Provinz Shaanxi

Als Wubao wird auch gelegentlich der Name des Kreises Wubu (吴堡县) transkribiert.